Les Neiges du Kilimandjaro peut faire référence à :
 Les Neiges du Kilimandjaro, une nouvelle américaine d'Ernest Hemingway publiée dans Esquire en 1936, et reprise dans le recueil The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories en 1938, et dans le recueil Les Neiges du Kilimandjaro en 1961 ;
 Les Neiges du Kilimandjaro, un recueil de nouvelles d'Ernest Hemingway publié en 1961 ;
 Les Neiges du Kilimandjaro, un film américain d'Henry King, adaptation de 1952 de la nouvelle d'Ernest Hemingway ;
 Les Neiges du Kilimandjaro, une chanson de Pascal Danel inspirée en 1966 de la nouvelle d'Hemingway ;
 Les Neiges du Kilimandjaro, un film français de Robert Guédiguian réalisé en 2011 qui n'est pas une adaptation de la nouvelle d'Hemingway.

Voir aussi 
 Neige du Kilimandjaro : un nom vernaculaire d'une espèce d'euphorbe tropicale (Euphorbia leucocephala)